Oratorio puede referirse a:

 Oratorio, lugar dedicado al culto religioso;
 Oratorio, pieza de música clásica con tema religioso generalmente; 
 Oratorios Salesianos, centros juveniles salesianos;

Localidades 
 Oratorio, localidad de la provincia de Jujuy (Argentina);
 Oratorio, localidad del Departamento de Santa Rosa (Guatemala);

Organizaciones 
 Oratorio del Amor Divino, organización religiosa fundada en Génova en 1497 para Ettore Vernazza;
 Oratorio de San Felipe Neri, organización religiosa fundada en Roma en 1565 por Felipe Neri;
 Oratorio de Jesús, organización religiosa fundada en París en 1611 por Pierre de Bérulle;

Edificios 
 Oratorio de San Felipe Neri, templo en la ciudad de Alcalá de Henares (España);
 Oratorio de San Felipe Neri, edificio religioso en Cádiz (España);
 Oratorio de San Felipe Neri, templo en la Ciudad de México (México).